OKO (gebouw), een wolkenkrabber in Moskou
 Oko (waarschuwingssysteem), Russisch raketwaarschuwingssysteem
 Oco, Spaanse gemeente
 oKo, Belgisch overleg kunstenorganisaties